De Orientalosuchina zijn een clade van uitgestorven alligatoroïde krokodillen uit Zuid- en Oost-Azië die leefden tijdens het Paleoceen en het Eoceen.

De clade is gedefinieerd als alle soorten die nauwer verwant zijn aan Orientalosuchus naduongensis gen. et sp. nov., Krabisuchus siamogallicus Martin & Lauprasert, 2010, Eoalligator chunyii Young, 1964, Jiangxisuchus nankangensis Li, Wu & Rufolo, 2019 en Protoalligator huiningensis Young, 1982, dan aan Brachychampsa montana Gilmore, 1911, Stangerochampsa mccabei Wu, Brinkman & Russell, 1996, Leidyosuchus canadensis Lambe, 1907, Diplocynodon darwini (Ludwig, 1877), Bottosaurus harlani Von Meyer, 1832, of de kroongroep  Crocodylia.

De clade werd benoemd als het resultaat van een studie uit 2019 door Massonne et alii die verschillende uitgestorven alligatoroïde taxa uit Azië omvatte en ontdekte dat ze allemaal nauw verwant waren en samen een monofyletische groep vormden als basale leden van Alligatoroidea, zoals weergegeven in het onderstaande cladogram:

Sommige studies hebben deze plaatsing van Jiangxisuchus binnen Orientalosuchina als Alligatoroïdea betwist, in plaats daarvan werd Jiangxisuchus gevonden als een basaal lid van Crocodyloidea.

Uitgestorven reptielen